

Persone 
 Antoon van Dyck – pittore fiammingo
 Daniel van den Dyck – pittore fiammingo
 Edward Van Dyck – ciclista su strada belga
 Tom Van Dyck – conduttore televisivo belga

Altro 
 Bruno Van Dyck – colore

Pagine correlate 

 Van Dyke